Дубне́вич — українське прізвище.

Персоналії 
 Амвросій (Дубневич) (кінець XVII ст. — 1750) — український релігійний та освітній діяч, богослов, філософ.
 Дубневич Богдан Васильович (*1962) — президент ТОВ АПП «Львівське», депутат Львівської обласної ради V і VI скликань.
 Дубневич Ярослав Васильович (*1969) — народний депутат України.

Українські прізвища